LCMS kan syfta på:

 Lutheran Church - Missouri Synod – ett evangelisk-lutherskt kyrkosamfund i USA, se Missourisynoden